Уштек (), бывш. Ауша () — город в северо-западной части Чехии. Расположен в районе Литомержице Устецкого края.

История 
Был основан в начале XIV века, а в 1361 году объявлен городом. Части центра города с поздней готической застройкой получили статус охраняемых объектов, они довольно часто используются при съёмках фильмов.

География 
Находится в 17 км к северо-востоку от города Литомержице, на высоте 264 м над уровнем моря. Площадь — 74,93 км².

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Устецкого края